Thomas Bang er navnet på flere personer:
 Thomas Bang (teolog) (1600-1661) – dansk teolog og filolog
 Thomas Bang (politiker) (1790-1860) – norsk politiker
 Thomas Bang (billedhugger) (født 1938) – dansk billedhugger
 Thomas Cathinco Bang (1827-1902) – norsk politiker
 Thomas Hofman-Bang (født 1964) – dansk erhvervsleder